Хесин — одно из названий реки Западная Двина, а также еврейская матронимическая фамилия (в иностранных транскрипциях также Хессин). Известные носители:

А 
 Хессин (Хесин), Александр Борисович (1869—1955) — русский и советский музыкальный деятель, дирижёр.
 Хесин (Хессин), Александр Савельевич (1865—?) — русский и американский математик и механик.
 Хесин, Аркадий Яковлевич (1923—2000) — советский специалист в области техники телевидения.

Б 
 Хесин, Бениамин Романович (1883—1955) — советский хирург.
 
 Хессин, Борис Михайлович (1920—2001) — журналист, организатор кинопроизводства, директор ТО «Экран».

В 
 Хесин, Вадим Александрович (род. 1959) — советский архитектор.

Е 
 Хесин, Ефим Самуилович (1931—2021) — советский и российский экономист.

М 
 Хесин, Михаил Яковлевич (род. 1948) — российский политический деятель, депутат ГД РФ пятого созыва.

Р 
 Хесин-Лурье, Роман Бениаминович (1922—1985) — советский биохимик и генетик, преподаватель, член-корреспондент АН СССР.

Хесина 
 Жданок (Хесина), Татьяна Аркадьевна (род. 1952) — латвийский политик.

См. также